Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Hongarije. IJsland heeft geen ambassade in Hongarije.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Hongarije
IJslandse